ЛАРЗ — многозначный термин

 Луганский авиационно-ремонтный завод
 Луцкий авторемонтный завод — прежнее название Луцкого автомобильного завода в 1951-1959 годах
 Люберецкий авторемонтный завод